Vang Hszin (1985) kínai tollaslabdázónő, korábbi egyéni világelső
 Vang Hszin (1992) olimpiai bajnok kínai műugrónő